College Park kan syfta på följande platser:

USA 

 College Park, Georgia, ort, Fulton County, 
 College Park, Maryland, ort, Maryland, Prince George's County,